San Guillermo bezeichnet:

 San Guillermo (Santa Fe), Ort in Argentinien
 den Nationalpark San Guillermo in der argentinischen Provinz San Juan
 San Guillermo (Chihuahua), Ort in Mexiko
 San Guillermo (Guanajuato), Ort in Mexiko
 San Guillermo (Hidalgo), Ort in Mexiko
 San Guillermo (Isabela), Stadtgemeinde der Philippinen